Цуцуи — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Цуцуи — японский самурайский род.
 Цуцуи Садацугу — даймё периодов Период Адзути-Момояма и Эдо. 
 Цуцуи, Шан — американский политик, 12-й вице-губернатор штата Гавайи.
 Цуцуи, Ясутака (род. 1934) — известный японский писатель, драматург, сценарист, актёр и автор манги.